Tresfjord ist

 ein Fjord in Norwegen, siehe Tresfjord (Gewässer)
 ein Ort und eine ehemalige Gemeinde in Norwegen im Fylke Møre og Romsdal, siehe Tresfjord (Vestnes)
 ehemaliger Name einer in Norwegen gebauten Autofähre, siehe Romoexpress
 eine Straßenbrücke in Norwegen über den Tresfjord, siehe Tresfjordbrücke